Portusoq bezeichnet:
 Portusoq (Insel, Alanngua), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Portusoq (Insel, Kangerluarsuup Kangerluarsua), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Portusoq (Insel, Akorna), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Portusoq (Insel, bei Pamialluk) (auch Portusut), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Portusoq (Insel, Sermersuup Tunua), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Portusoq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Portusoq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Portusoq (Insel, Qaqortup Ikera), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Portusoq (Insel, bei Saarloq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland